Balance of Power (Electric Light Orchestra)
 Balance of Power (computerspel)